Sibelius steht für:

 Sibelius (Software), ein Notensatzprogramm
 Sibelius (Film), finnischer Spielfilm über Jean Sibelius
 Sibelius (Merkurkrater)
 (1405) Sibelius, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sibelius-Gletscher, ein Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Sibelius ist der Familienname folgender Personen:
 Aino Sibelius (1871–1969), Ehefrau von Jean Sibelius
 Jean Sibelius (1865–1957), finnischer Komponist
 Johanna Sibelius (1913–1970), deutsche Schriftstellerin
 Karl M. Sibelius (* 1969), österreichischer Schauspieler, Sänger und Intendant

Siehe auch:
 Sebelius
 Siebelis
 Sibelius-Akademie